Милан Марковић може да се односи на:

 Милан Марковић (министар финансија), министар финансија Србије 1905-1906.
 Милан Марковић Лика (1906-1942), народни херој.
 Милан Марковић (1970), министар у Влади Србије од 2007.
 Милан Марковић (одбојкаш) (1980), одбојкаш, репрезентативац Југославије, потом Црне Горе.
 Милан Марковић (модни дизајнер) (1963)